

Caratteristiche tecniche
È un terzino sinistro.

Carriera

Nazionale

Nazionali giovanili
Con la Nazionale Under-20 di calcio della Nuova Zelanda ha preso parte al Campionato mondiale di calcio Under-20 2017 disputando quattro partite.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 6 gennaio 2017.

Collegamenti esterni